Kofel stammt aus dem bairischen Sprachraum und steht für:
 allgemein eine Bergspitze, Bergkuppe

Name für:
 Kofel, 1.342 m hoher Berg in den Ammergauer Alpen
 Kofel, Bezeichnung für den Schlossberg in Kastelruth, Südtirol

Namensbestandteil mehrerer Berge oder Berggruppen:
 Gantkofel (Mendelkamm) (1.866 m), im Südtiroler Mendelkamm
 Gantkofel (Sextener Dolomiten) (2.695 m), in der Haunoldgruppe in den Sextener Dolomiten
 Gartnerkofel (2.195 m), zweigipfeliger Berg in den Karnischen Alpen
 Heiligkreuzkofel (2.907 m), in der Fanesgruppe in den Dolomiten
 Kreuzkofel (Lienzer Dolomiten) (2.694 m), in den Lienzer Dolomiten
 Langkofelgruppe, Bergmassiv in den (westlichen) Dolomiten
 Langkofel (3.181 m), Hauptgipfel der Langkofelgruppe in den Grödner Dolomiten
 Patscherkofel (2.246 m), Berg in den Tuxer Alpen
 Peitlerkofel (2.875 m), Hauptgipfel der Peitlerkofelgruppe auf der Westseite des Gadertals in den Dolomiten
 Plattkofel (2.964 m), in der Langkofelgruppe
 Puezkofel (2.725 m), in der Puezgruppe in den westlichen Dolomiten
 Seekofel (2.810 m), in den Pragser Dolomiten
 Zahnkofel (3.000 m), in der Langkofelgruppe
 Zendleser Kofel (2.422 m), in der Peitlerkofelgruppe in den westlichen Dolomiten

Namensbestandteil in Ortsnamen:
 St. Martin im Kofel, eine Fraktion der Gemeinde Latsch in Südtirol

Siehe auch:
 Kogel